Geografie
Nieuw-Amsterdam (Drenthe), een dorp in de Drentse gemeente Emmen
Nieuw-Amsterdam (Nieuw-Nederland), de vroegere naam van de stad New York
Nieuw-Amsterdam (Suriname), een plaats in Suriname
 Nieuw-Amsterdam (Bonaire), een wijk op Bonaire.
Nieuw-Amsterdam, ook New Amsterdam (Guyana), een plaats in Guyana
Nieuw-Amsterdam (Nieuw Holland), een plaats in een voormalige kolonie in Brazilië

Overige betekenissen
Nieuw Amsterdam (woningcorporatie), een voormalige tijdelijke woningcorporatie in de Bijlmermeer
Nieuw Amsterdam (uitgeverij), een uitgeverij
Nieuw Amsterdam (schip, 1938), een voormalig groot passagiersschip van de Holland-Amerika Lijn
Nieuw Amsterdam (schip, 2010), een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn
De Nieuw Amsterdam, een theatergroep in Amsterdam

Zie ook 
New Amsterdam (doorverwijspagina)